We're No Angels (1955), een film onder regie van Michael Curtiz
We're No Angels (1989), een film onder regie van Neil Jordan